Капль () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Ладнер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля